Benedetto Servolini (1805-1879), peintre italien
 Carlo Servolini (1876-1948), artiste italien
 Giuseppe Servolini (1748-1834), peintre et graveur italien
 Luigi Servolini (1906-1981), graveur, critique d'art, bibliothécaire et traducteur italien